Justina ist der Name folgender Personen:

Heilige Justina:
 Justina (Kaiserin) († 388), spätantike Kaiserin, Frau Valentinians I.
 Justina von Padua († 304), Heilige und Märtyrerin

Sankt Justina respektive St. Justina heißen folgende geographische Objekte:
 St. Justina (Gemeinde Assling), Ortsteil der Gemeinde Assling bei Lienz, Osttirol 
 St. Justina (Bozen), Ortslage der Zwölfmalgreien, Stadtteil von Bozen, Südtirol
 Sankt Justina (Großaitingen), Ortsteil der Gemeinde Großaitingen im Landkreis Augsburg in Bayern
 Santa-Giustina-Talsperre (Lago di Santa Giustina), Val di Non, Trentino
sowie:
 zahlreiche Kirchen der heiligen Kaiserin, siehe  Kaiserin-Justina-Kirche
 zahlreiche Kirchen der heiligen Märtyrerin, siehe  Justina-von-Padua-Kirche
Justinakirche steht für 
 St. Justina in Prazöll 
 Basilika Santa Giustina, Padua
 Dom von Piacenza
 St. Justina (Bad Wörishofen)